Kask ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Kask (1902–1994), estnischer Sprachwissenschaftler
 Jason Kask (* 1985), US-amerikanischer Skilangläufer und Biathlet
 Teet Kask (* 1968), estnischer Balletttänzer und Choreograf

KASK steht als Abkürzung für:
 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Ausbildungseinrichtungen für bildende Kunst auf Hochschulebene in Flandern

Siehe auch:

Cask

KASK